El nombre León II (o Leo II) tiene las siguientes acepciones:

León II (emperador), un emperador bizantino que reinó del 18 de enero al 17 de noviembre de 474.
León II (Papa), Papa desde agosto de 682 hasta julio de 683.
León II de Armenia (1150-1219).
León II de Halych († 1323).
Leo II, una galaxia enana esferoidal descubierta en 1950.
LEO (computadora), un rango de computadoras programables comerciales.